Super Best − сборник японской рок-группы The Blue Hearts, вышедший в 1995 году.

Об альбоме 
Super Best состоит в основном из ранних песен группы выпущенных на лейбле Meldac Records с 1987 по 1989 годы. Также включает 2 песни которые до этого не выходили на CD: песня «Blue Hearts Yori Ai o Komete», которая появлялась лишь в видео-сборнике The Blue Hearts Live! и «1985», записанную до заключения контракта с лейблом. Super Best вышел через месяц после East West Side Story, другого сборника, в который были включены песни, записанные на лейбле EastWest Japan. Сборник занял четвёртое место в чарте Japanese Oricon.

Список композиций 
 Linda Linda (リンダリンダЛинда Линда )
 Hito ni Yasashiku (人にやさしく )
 Sha La La(シャララ Ша-ла-ла)
 Rokudenashi(ロクデナシУблюдок)
 Love Letter (ラブレターЛюбовное письмо)
 Heisei no Blues(平成のブルースБлюз Хэйсэй)
 Kiss Shite Hoshii (キスしてほしいЯ хочу поцелуй)
 Hammer(ハンマーМолот)
 Chain Gang(チェインギャングСкованные цепью)
 Train-Train (Поезд-поезд)
 Line o Koete(ラインを越えてПересекая линию)
 Boku wa Koko ni Tatteiru yo(僕はここに立っているよЯ стою здесь)
 Eiyū ni Akogarete(英雄にあこがれてЖелание героя)
 Aozora (青空Синее небо)
 Owaranai Uta(終わらない歌Бесконечная песня)
 Blue Hearts Yori Ai o Komete(ブルーハーツより愛をこめてС любовью от Синих Сердец)
 1985

Примечания 

Сборники 1995 года